Сортувальна — назва багатьох залізничних станцій і платформ на них, що здійснюють сортування составів.
 Сортувальна — пасажирська платформа Московської залізниці в Москві.
 Сортувальна — платформа Санкт-Петербурзького відділення Жовтневої залізниці в Санкт-Петербурзі.

Див. також 
 Сортувальна станція
 Сортувальна гірка
 Сортувальний парк
 Москва-Сортувальна